Chrzanów, comune del Voivodato di Lublino
 Chrzanów, comune del Voivodato della Piccola Polonia
 Chrzanów, stazione della metropolitana di Varsavia